Чернацкое — топоним

Украина 
 Чернацкое — село, Середино-Будский район, Сумская область.
 Чернацкое — село, Новгород-Северский район, Черниговская область.